Rops ist der Familienname von:

 Daniel-Rops (Henri Petiot, 1901–1965), französischer Autor und Kirchenhistoriker
 Félicien Rops (1833–1898), belgischer Maler des Symbolismus

Rops steht als Abkürzung für:
 Rho of plants, eine Gruppe von Proteinen; siehe Rop (Protein)

ROPS steht als Abkürzung für:
 Roll Over Protective Structure, Überrollschutz für Fahrzeuge
 Runway Overrun Prevention System, ein System in Flugzeugen, damit rechtzeitig vor dem Ende der Landebahn gebremst oder durchgestartet wird

RoPS steht für:
 Rovaniemi PS, ein finnischer Fußballverein aus Rovaniemi in der Provinz Lappland

Siehe auch:
 Roelof de Jong Posthumus (Pseudonym: -rops-)

Abkürzung